Ел Молинито има више значења:

 Ел Молинито (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молинито (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молинито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Молинито (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молинито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молинито (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Молинито, Ла Примавера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молинито (Сан Хуан Баутиста Гелаче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Молинито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Молинито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Молинито, Ранчо Андраде (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Молинито (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику